Die Virginia Slims of New Orleans 1986 waren ein Tennisturnier der Damen in New Orleans. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 29. September bis 5. Oktober 1986 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1986
Tennisturnier in New Orleans